Бра́гина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Брагина, Лидия Михайловна (1930—2021) — советский и российский историк.
 Брагина, Людмила Ивановна (род. 1943) — советская легкоатлетка.
 Брагина, Мария Ивановна (1902—1983) — Герой Социалистического Труда
 Брагина, Наталья Николаевна (1927—2009) — советский и российский врач-невропатолог.
 Брагина, Пелагея Ивановна (1905—1982) — советская колхозница, во время оккупации выходившая 17 раненных красноармейцев и написавшая об этом «Повесть о семнадцати спасённых».